Kreisgericht Nordhausen bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Nordhausen (1849–1879), siehe Kreisgericht Nordhausen (Preußen)
 das Kreisgericht Nordhausen in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Nordhausen (DDR)